Aditiv ima više značenja.

 Prehrambeni aditivi
 Aditiv (gorivo)
 Polimerni aditiv